El término reino puede referirse, en esta enciclopedia:

En biología

 a un reino, cada una de las grandes subdivisiones en que se consideran distribuidos o clasificados los seres vivos;

En política
 a un reino, una entidad política, teóricamente regida por un rey, pero no necesariamente identificada con un Estado;

En geografía

En España
 a Reino, una aldea de la parroquia de Trasmonte, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia;

En Italia
 a Reino, una localidad de la provincia de Benevento en la Campania;

En la religión
 al Reino de Dios, el reinado o la soberanía de Dios.